Финал Кубка конфедераций 2005 состоялся 29 июня 2005 года на стадионе «Вальдштадион» в Франкфурте-на-Майне (Германия) между командами Бразилии и Аргентины, с целью определения победителя Кубка конфедераций 2005.

Бразильцам удалось во 2-й раз стать победителем Кубка конфедераций (до этого они выигрывали турнир в 1997-ом году), разгромив аргентинцев 4:1.

Путь к финалу

Матч

События 
Адриано вывел Бразилию вперёд спустя чуть более 10 минут после стартового свистка. Нападающий обошёл защитника, вроде бы потерял мяч, но потом сильно ударил по воротам из-за пределов штрафной. Даже после дебютного гола Бразилия продолжала хорошо комбинировать. Уже спустя пять минут Кака закрутил мяч с края штрафной в правый верхний угол.

Сразу после перерыва Бразилия пошла ещё дальше. Правый защитник Сисиньо получил много места на фланге. Он обогнул защитника соперников, вывел мяч перед воротами и увидел, как капитан Роналдиньо в одно касание делает счёт 3:0. Десять минут спустя Эстебана Камбьяссо отправили отдыхать на скамейку запасных. Вместо него вышел более атакующий Пабло Аймар. Несмотря на старания Аймара, забить снова удалось Бразилии. Роналдиньо перевёл игру на правый фланг, где Сисиньо снова получил время и пространство для прострела. На этот раз правый защитник добрался до Адриано, который срезал мяч в ворота. Минутой позже Аймар предоставил шанс на спасение для аргентинцев. Забив гол в прыжке, он сделал счёт 4:1. Как не пытались аргентинцы развить успех, огорчить Диду им больше не удалось. Как итог вторая победа Бразилии в Кубке конфедераций.

Детали

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика матча 

Кубок конфедераций 2005
2005
2005 год в футболе
Июнь 2005 года
2005
2005
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
Международные соревнования по футболу в Германии
События 29 июня
Спорт в Германии в 2005 году
Спорт в Бразилии в 2005 году
Спорт в Аргентине в 2005 году